Kangilia bezeichnet:
 Kangilia (Berg), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangilia (Insel, Ammassalik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kangilia (Insel, bei Kangaamiut), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangilia (Insel, Niaqunngunaq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland